Robins peut faire référence à :

Lieux 
 Robins (Iowa), une ville,
 
 , dans l'État de New York,
 Robins Air Force Base, dans l'État de Géorgie, aux États-Unis
 , en Virginie.

Personnalités 
  (1882–1940), militaire américain,
 Benjamin Robins (1707–1751), scientifique, ingénieur et mathématicien anglais,
  (1884–1970), gouverneur de l'Idaho,
 Denise Robins (1897−1985), écrivain anglais,
  (1914–2004), personnalité sportive anglaise.
 Edwin Frederick Robins (1870-1951), évêque canadien,
 Elizabeth Robins (1862–1952), actrice, écrivaine et suffragette,
 , biostatisticien et épidémiologiste américain,
  (fl. 1650-2), personnalité anglaise,
  (1926–2007), joueur de rugby,
 Laila Robins (born 1959), actrice américaine,
 Mark Robins, personnalité anglaise de football,
 , personnalité australienne,
  (1935–2003), navigateur australien,
  (1921- ), écrivaine anglaise, fille de Denise Robins
  (1804–1890), personnalité religieuse nord-américaine,
 Robert H. "Bobby" Robins (1921−2000), linguiste anglais,
  (c. 1810-1880), peintre britannique,
 , actrice et journaliste canadienne,
  (1906–1968), footballeur anglais.

Télévision 
 , émission de télévision suédoise.

Gens de robe 
 Robins, « gens de robe », avocats et magistrats sous l'Ancien Régime par référence à la robe d'avocat ou de magistrat.

Voir aussi